Alexandru est un prénom masculin roumain, équivalent d'Alexandre en français. C'est également un nom de famille présent surtout en Roumanie.

Souverains et princes 
Alexandru peut désigner :
 Alexandru cel Bun (mort en 1432), voïvode de Moldavie ;
 Alexandru II Mircea (1529-1577), prince de Valachie ;
 Alexandru III Cornea (mort en 1541), prince de Moldavie ;
 Alexandru IV Lăpușneanu (mort en 1568), prince de Moldavie ;
 Alexandru Movilă (fl. 1615-1616), prince de Moldavie ;
 Alexandru V Coconul (1611-1632), prince de Valachie et de Moldavie ;
 Alexandru IV Iliaș (mort en 1666), prince de Valachie et de Moldavie.

Autres personnalités

Référence 

Prénom masculin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain